

Cinema 
 The Assignment - L'incarico (The Assignment) – film del 1997 diretto da Christian Duguay
 The Assignment – film del 2010 diretto da Timothy J. Nelson

Televisione 
L'incarico (The Assignment) – episodio della quinta stagione di Star Trek: Deep Space Nine